Diana Vivarelli est dramaturge, metteur en scène et réalisatrice de docu-fictions. Née à Bologne (Italie) en 1955, elle vit à Nantes. Fondatrice de la compagnie Azimut-Théâtre, elle écrit, met en scène et joue dans ses propres pièces.

Biographie
Diana Vivarelli commence ses premiers pas dans le théâtre dès l'âge de six ans, avec son père Giorgio Vivarelli, auteur, metteur en scène, pédagogue, praticien de l'enseignement artistique en milieu scolaire.

En 1975, Diana Vivarelli est titularisée par concours et devient institutrice dans des écoles primaires à Bologne, où elle mène des actions d'éducation théâtrale en s'appuyant sur  la méthode de Célestin Freinet.

Elle s'engage dans le mouvement de libération des femmes, elle participe aux « Movimento del '77 » à côté des étudiants en lutte, de « radio Alice », du mouvement alternatif pacifiste.

En 1980, blessée lors de l'attentat terroriste du 2 août à la gare de Bologne, où 85 personnes trouveront la mort et 218 seront blessés, elle quitte son emploi et voyage en Asie, en Amérique latine, en Afrique pendant plusieurs années avant de s'installer à Nantes et de fonder en 1995 la Compagnie Azimut-Théâtre, avec laquelle elle va créer ses propres textes.

Cet attentat est décrit dans la pièce Explosion, une bombe nous attendait à la gare, inspirée de son histoire personnelle, prix 2010 de l'association Beaumarchais-Sacd.

Son engagement influencera toute son œuvre, avec des pièces comme « L'histoire du travail selon deux chômeurs », « A l'attaque ! », « Temps variable aléatoire », « Le bouc émissaire ».

En 2003, elle crée une nouvelle forme artistique : la vidéo-forum. Avec cette technique innovante elle tourne 3 docu-fictions : La chaise à palabres,  sur le droit à la culture, Je, tu, elle… nous étions, vous serez, elles sont, sur les droits des femmes, Age qui avance n'empêche pas, sur la vieillesse.

Elle anime aussi des ateliers d'écriture, qui ont donné lieu à la publication de deux recueils : le feuilleton Héritages et doubles jeux (2012) et Ecriture en liberté  (2010).

En 2012, elle est élue présidente des EAT Atlantique (Ecrivains Associées du Théâtre Atlantique).

Œuvres
Explosion, une bombe nous attendait à la gare (éd. de l'Amandier, )
Marilyn forever, recueil Marilyn après tout (éd. Les cahiers de l'égaré, 2012)
A l'attaque et autres pièces (éd. du Cerisier, 2007)
Le Bouc Émissaire, recueil Pièces pour adolescents (éd. Retz, 2004)
Triste sort mais on s'en sort, Ne m'oublie pas !, Racket : brisons la loi du silence (éd. du Petit Véhicule, 2004)
La boule magique, 10 pièces pour enfants (éd. du Petit Véhicule, 2006)
Le Piège à rats, L'Histoire du travail selon deux chômeurs, Temps variable aléatoire (éd. du Petit Véhicule, 2001)

Films docu-fictions
Age qui avance n'empêche pas (production Azimut-Théâtre, 2008)
Je, tu, elle… nous étions, vous serez, elles sont (production Azimut Théâtre, 2006)
La chaise à palabres (production Azimut Théâtre, 2004)

Liens externes
 
 Biographie des réalisations Azimut-Théâtre
 BAT vidéo Billet des auteurs de théâtre
  Article Explosion Citizen Nantes
 Site personnel

Dramaturge italien du XXe siècle
Dramaturge italien du XXIe siècle
Metteur en scène italien
Actrice italienne
Naissance en 1955
Naissance à Bologne